Игры в группе B на чемпионате мира 2018 года прошли с 15 по 25 июня. Группа состояла из сборных Португалии, Испании, Марокко  и Ирана.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в группе A, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем группы A.

Команды

Таблица 

Время начала матчей указано местное.

1 тур

Матч № 3. Марокко — Иран

Матч № 4. Португалия — Испания

2 тур

Матч № 19. Португалия — Марокко

Матч № 20. Иран — Испания

3 тур

Матч № 35. Иран — Португалия

Матч № 36. Испания — Марокко

Примечания

Ссылки 

 Группа B чемпионата мира по футболу 2018 на сайте FIFA.com

Чемпионат мира по футболу 2018